Barga kan syfta på:

Geografi

Grekland 
1 Parga (ort), Epirus, Nomós Prevézis,

Italien 
2 Barga, ort och kommun, Toscana, Provincia di Lucca,

Kina 
3 Hulunbei'er Shi, prefektur, Inre Mongoliet, 
4 Chen Barag Qi, härad, Inre Mongoliet,

Ryssland 
5 Zelenogorsk, Krasnojarsk kraj, ort, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar